– druga żona księcia Austrii i Tyrolu Fryderyka Habsburga
 Anna Maria Brunszwicka (1532–1568) – druga żona księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna